Tunhems kyrka kan syfta på:

 Västra Tunhems kyrka
 Östra Tunhems kyrka